Miejscowości w USA:
 Eagle Lake – miasto w stanie Floryda, w hrabstwie Polk
 Eagle Lake – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Aroostook
 Eagle Lake – jednostka osadnicza w stanie Maine, w hrabstwie Aroostook
 Eagle Lake – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Blue Earth
 Eagle Lake – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Colorado
 Eagle Lake – jednostka osadnicza w stanie Wisconsin, w hrabstwie Racine
Gminy w USA:
 Eagle Lake (ang. Eagle Lake Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Aroostook
 Eagle Lake (ang. Eagle Lake Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Otter Tail